Змагання зі спринту серед жінок на Чемпіонаті світу з трекових велоперегонів 2016 відбулись 5 і 6 березня 2016. Чжун Тяньши з Китаю виграв золоту медаль.

Результати

Кваліфікація
Кваліфікація розпочалась о 10:00.

1/16 фіналу
Заїзди 1/16 фіналу розпочались об 11:06.

1/8 фіналу
Заїзди 1/8 фіналу розпочались о 12:14.

Перезаїзд 1/8 фіналу
Перезаїзди 1/8 фіналу розпочались о 12:24.

Чвертьфінали
Заїзди 1 розпочались о 10:00, заїзди 2 розпочались о 10:41.

Заїзд за 5–8-ме місця
Заїзд за 5–8-ме місця відбувся о 11:55.

Півфінали
Заїзди 1 розпочались о 14:08, заїзди 2 розпочались о 14:28.

Фінали 
Заїзди 1 розпочались о 15:35, заїзди 2 розпочались о 16:00.

Примітки 

спринт (жінки)
Чемпіонати світу з трекових велоперегонів — спринт (жінки)